Mecynotarsus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Laferté-sénectère 1848. Mecynotarsus ingår i familjen kvickbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kvickbaggar
Mecynotarsus